Spasovski (Спасовски) ist der Familienname folgender Personen:

 Metodija Spasovski (* 1946), jugoslawischer Fußballspieler
 Milan Spasovski (* 1951), jugoslawischer Kanute
 Oliver Spasovski (* 1976), mazedonischer Politiker (SDSM)